Fön kan avse: 

 Föhn – en varm torr vind som förekommer i anslutning till bergryggar
 Hårfön  – en apparat för att torka hår, se hårtork